Spark (как правило от  — «искра»):
 Spark — программная платформа распределённой обработки данных, входящая в экосистему Apache Hadoop.
 Spark — программа для обмена сообщениями по протоколу Jabber.
  — программа для работы с электронной почтой на устройствах под управлением операционной системы iOS, macOS и Android.
 SPARK — безопасный язык программирования на основе Ады.
 Spark — малолитражный городской автомобиль южнокорейского автопроизводителя Daewoo.

См. также 
 The Spark — альбом британской рок-группы Enter Shikari, вышедший в 2017 году.
 Sparks — американская рок-группа
 SPARC — процессорная архитектура
 Спарк
 СПАРК

Примечания